Alexander Sundberg (né le  à Copenhague) est un joueur professionnel de hockey sur glace danois. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

En club 
Formé aux Gentofte Stars, il débute dans le championnat du Danemark en 1998. Il joua également pour 4 autres équipes dont sont actuelle les Hvidovre IK dont il fut capitaine en 2009-2010 et les autres sont Rødovre Mighty Bulls, Odense Ishockey Klub et Nordsjælland Cobras pour un total de près de 400 matchs.

Carrière internationale 

Il représente l'équipe du Danemark au niveau international. Il a participé à plusieurs éditions des championnats du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999|| Gentofte Stars || AL-Bank ligaen || 41|| 9|| 6|| 15|| 28|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Rungsted IK || AL-Bank ligaen || 39|| 11|| 12|| 23|| 26|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Rungsted IK || AL-Bank ligaen || 46|| 15|| 13|| 28|| 28|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| IF Troja-Ljungby || Allsvenskan|| 42|| 6|| 7|| 13|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Odense IK || AL-Bank ligaen || 34|| 8|| 10|| 18|| 46|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Odense IK || AL-Bank ligaen || 33|| 19|| 11|| 30|| 44|| 15|| 4|| 2|| 6|| 47
|-
| 2005-2006|| Rødovre Mighty Bulls || AL-Bank ligaen || 34|| 9|| 16|| 25|| 26|| 6|| 2|| 1|| 3|| 31
|-
| 2006-2007|| Rødovre Mighty Bulls || AL-Bank ligaen || 33|| 18|| 8|| 21|| 42|| 4|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2007-2008|| Rødovre Mighty Bulls || AL-Bank ligaen || 41|| 15|| 13|| 28|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009|| Rødovre Mighty Bulls || AL-Bank ligaen|| 36|| 8|| 17|| 25|| 47|| 15|| 3|| 2|| 5|| 6
|-
| 2009-2010|| Hvidovre IK|| AL-Bank ligaen|| 34|| 11|| 19|| 30|| 18|| 5|| 1|| 2|| 3|| 27
|-
| 2010-2011|| Hvidovre IK|| AL-Bank ligaen|| 22|| 4|| 7|| 11|| 20|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1981
Naissance à Copenhague
Joueur international danois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Odense IK
Joueur du Rødovre SIK
Joueur du Rungsted Ishockey
Joueur du Copenhagen Hockey
Joueur du IF Troja-Ljungby